Ирник:

 Ирник (Эрнак) — один из предводителей гуннов, сын Аттилы.
 Ирник — село в Болгарии.